Брик — українське прізвище.

Відомі люди
 Брик Валентина Володимирівна (1907 — ?) — українська радянська комсомольська діяч, секретар ЦК ЛКСМУ (1938—1940).
 Брик Варвара Прокопівна (1908—1989) — українська майстриня народної вишивки.
 Брик Володимир Борисович (1941) — фізик, доктор фізико-математичних наук (1991).
 Брик Григорій Явдокимович (1915—1983) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Брик Дмитро Іванович (1921—1992, Кам'янець-Подільський) — український художник, педагог, автор радянського герба Кам'янця-Подільського (1967).
 Брик Дмитро Юрійович (1993—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Брик Іван Станіславович (1879—1947) — український філолог-славіст, історик, громадський діяч, педагог. Голова Товариства «Просвіта».
 Брик Михайло (1922—1980) — письменник.
 Брик Михайло Васильович (1929—2010) — доктор економічних наук (1987), професор (1990).
 Брик Михайло Теодорович (1941—2006) — доктор хімічних наук (1981), професор (1988).
 Брик Олександр Борисович (1943) — фізик, доктор фізико-математичних наук (1989).
 Брик Олександр Семенович (1895—1984) — підприємець, громадський діяч.
 Брик Олексій Григорович (1935) — письменник.
 Брик Роман Антонович (1920) — громадський діяч.
 Брик Тарас Михайлович — доктор фізико-математичних наук, лавреат Державої премії України в галузі науки і техніки 2020 року.

Див. також 
 Брік

Примітки 

Українські прізвища